Carmen Hart (Lumberton, Carolina do Norte, 12 de março de 1984) é uma atriz pornográfica americana. Possui ascendência lumbee.

Prêmios e indicações
2007: AVN Award (vencedora) – Melhor cena de sexo grupal (filme) – Fuck 
2007: Bailarina Exótica do Ano
2007: 20 Atrizes Top do Adultcon
2007: AVN Award (indicada) – Melhor atriz coadjuvante, filme – Manhunters
2008: XBIZ Award (indicada) – Performance feminina do ano
2008: AVN Award (indicada) – Melhor atriz, vídeo – Just Between Us 
2009: AVN Award (indicada) – Melhor atriz – Fired

Ligações externas

 MySpace

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Lumberton (Carolina do Norte)